Aan de Provinciale Statenverkiezingen van Zuid-Holland hebben in 2023 20 partijen meegedaan.